Mellanharkrankar (Cylindrotomidae) är en familj av tvåvingar. Enligt Catalogue of Life ingår mellanharkrankar i överfamiljen Tipuloidea, ordningen tvåvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen tvåvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cylindrotomidae 68 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar